Juan Manuel Cerúndolo era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Franco Agamenone ha sconfitto Gian Marco Moroni con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Quentin Halys (semifinale)
  Jack Draper (secondo turno)
  Flavio Cobolli (semifinale)
  Christopher O'Connell (ritirato)

  Nikola Milojević (primo turno) 
  Manuel Guinard (primo turno) 
  Hugo Grenier (secondo turno) 
  Gilles Simon (primo turno)

Qualificati 

  Kenny de Schepper (quarti di finale)
  Michael Geerts (secondo turno)
  Luca Van Assche (primo turno)

  Jonathan Eysseric (secondo turno) 
  Ergi Kirkin (quarti di finale) 
  Denis Yevseyev (secondo turno)

Lucky loser 

  Leandro Riedi (secondo turno)

Wildcard 

  Matteo Arnaldi (secondo turno)
  Stefano Napolitano (primo turno)

  Giulio Zeppieri (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Roma Open 2022